8 может означать:
 8 — натуральное число восемь.
 «8» — восьмой студийный альбом группы Мумий Тролль.
 8 — 6-й студийный альбом группы Танцы Минус.
 «8» — восьмая песня в альбоме Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.
 Восемь — венгерская художественная группа.
 Восемь — американская художественная группа.
 Восемь — чешская художественная группа.

Хронология 
 8 год до н. э. — год I века до н. э.
 8 год — восьмой год I века.

См. также